La communauté de communes Sumène Artense est une communauté de communes française, située dans le département du Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Historique 
Elle est créée le .

Le , les communes de Beaulieu et Lanobre rejoignent la communauté de communes.

Le , la commission départementale de coopération intercommunale du Cantal, réunie pour examiner le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, propose, après examen des amendements,  de fusionner la communauté de communes Sumène Artense avec sa voisine, la communauté de communes du Pays Gentiane, auxquelles s'ajouterait Lugarde, détachée de la communauté de communes du Cézallier.

Le rejet du projet de fusion par les élus communautaires et les communes de Sumène Artense entraîne son abandon.

Territoire communautaire

Géographie 
Elle est située dans le nord du Cantal, dans la région de l'Artense.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "query": "SELECT ?id WHERE { ?id wdt:P131 wd:Q2670727 . }"
}

Démographie

Administration

Siège 
Son siège est situé à Champs-sur-Tarentaine-Marchal.

Les élus 
À la suite des élections municipales et communautaires de , le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Sumène Artense se compose de 34 conseillers représentant chacune des communes membres et élus pour une durée de six ans.

Ils sont répartis comme suit :

Présidence

Compétences

Régime fiscal et budget 
Le régime fiscal de la communauté de communes est la fiscalité professionnelle unique (FPU).

Projets et réalisations

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Intercommunalités dans le Cantal
Pays du Haut Cantal - Dordogne

Liens externes 
 Site de la Communauté de communes Sumène Artense
 Office de tourisme de Sumène Artense
 Insee - Chiffres clés : EPCI de La CC Sumène - Artense (241501055)

Sumene Artense